Шевалье Альбер-Франсуа де Крой (; ум. 11 сентября 1709, Мальплаке (Теньер-сюр-Он, Пикардия) — французский офицер, участник войн Людовика XIV.

Биография 

Третий сын Филиппа-Эмманюэля-Фердинанда де Кроя, принца де Сольр, и Анны-Марии-Франсуазы де Бурнонвиль.

Поступил на службу мушкетером в 1693 году, участвовал в битве при Неервиндене и осаде Шарлеруа, а в 1694 году в марше от Виньямона к мосту Эспьер.

29 июля 1695 стал капитаном драгунского полка Келюса; командовал ротой в армии Мёзы в 1695—1697.

25 июля 1700 получил комиссион полковника пехотного полка своего имени, в 1701 году командовал им в сражениях при Карпи и Кьяри, обороне Кремоны, где был взят в плен 1 февраля 1702. Обмененный почти сразу же, в том же году участвовал в битве при Луццаре, взятии этого места и Боргофорте в Трентино, и во взятии Наго и Арко в 1703 году, в осадах Верчелли, Ивреи и Веруе, и битве при Кассано в 1704—1705 годах.

В 1706 году принимал участие в осаде Турина и битве при Кастильоне, в 1707 году служил в армии Дофине.

19 июня 1708 произведен в бригадиры, продолжал службу в армии Дофине, и участвовал в атаке Сезаннов.

В 1709 году служил во Фландрской армии, 31 августа, после отставки старшего брата, получил его должность полковника в полку Сольра. Погиб в битве при Мальплаке, возглавив атаку своего полка.

Литература 

 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 72—73 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827
 , pp. 200—201

Полковники (Франция)
Участники войны за испанское наследство
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Дом де Крой